Protogênia pode ser:

Mitologia grega 
 Protogênia (filha de Deucalião): filha de Deucalião e Pirra, uma das amantes de Zeus, com quem teve o filho Étlio
 Protogênia (filha de Calidão): filha de Calidão, filho de Étolo; sua mãe era Aeolia, filha de Amythaon; sua irmã Epicasta; seu filho Oxylus, filho de Ares
 uma das seis virgens, filhas de Erecteu

Outros 
 147 Protogeneia, um asteroide

Desambiguação